Куд — французька комуна
 Ед Куд — британський веслувальник